

Períodos históricos 
 Quarta República Brasileira, período da história republicana do Brasil que sucedeu a Era Vargas e é também denominado "República Nova" por oposição à República Velha.
 Sexta República Brasileira, atual período da história republicana do Brasil que iniciou com a redemocratização do regime político e é também denominado "Nova República".
 Sidonismo, regime vigente em Portugal durante o governo de Sidónio Pais no início do século XX.

Lugares 
 Nova República (Manaus), bairro do município brasileiro de Manaus.
 Nova República (Santarém), bairro do município brasileiro de Santarém.
 Pajuçara (Natal), bairro do município brasileiro de Natal onde está situado o conjunto residencial chamado de "Nova República".

Organizações 
 Partido da Nova República, partido político extinto do Brasil.
 União para a Nova República, partido político extinto da França.

Desambiguação